Seeler ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Seeler (* 1958), deutscher Schauspieler und Intendant (Ohnsorg-Theater)
 Dieter Seeler (1931–1979), deutscher Fußballspieler
 Edgar V. Seeler (1867–1929), US-amerikanischer Architekt
 Erwin Seeler (1910–1997), deutscher Fußballspieler
 Georg Seeler (1895–1979), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Joachim Seeler (1930–2015), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (SPD)
 Ingrid Seeler (* 1928), deutsche Politikerin (SPD)
 Joachim Seeler (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Margarete Seeler (1909–1996), deutsche Emailkünstlerin, Goldschmiedin, Grafikerin, Malerin und Autorin
 Moriz Seeler (1896–1942), deutscher Dichter, Schauspieler und Opfer des Holocaust
 Nick Seeler (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Otto F. Seeler (1913–1997), US-amerikanischer Architekt deutscher Herkunft und Hochschullehrer
 Silva Seeler (* 1951), deutsche Landespolitikerin (Niedersachsen) (SPD)
 Uwe Seeler (1936–2022), deutscher Fußballspieler
 Walter Seeler (1929–1996), Journalist und Sanierungsbeauftragter für Hamburg-Altona
 Wilhelm von Seeler (1861–1925), baltischer Jurist

Siehe auch:
 Seler